Sukamanah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,92, long 108,16), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,48, long 108,45), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,76, long 107,17), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,83, long 107,16), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,70, long 107,50), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,96, long 107,13), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,81, long 107,11), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,44, long 107,07), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,99, long 107,30), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,99, long 107,73), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 106,90), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,69, long 106,90), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,19, long 107,17), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,04, long 107,77), 
 Desa Sukamanah (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Kelurahan Sukamanah, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar